est une expression anglo-saxone que l'on pourrait traduire par « roche des temps ». Elle peut faire référence à :

Jeu vidéo 

 Rock of Ages, jeu vidéo développé par ACE Team sorti en 2011.

Cinéma 

 , film muet britannique de  sorti en 1918 ;
 , titre original de , film américain d' sorti en 2012.

Musique

Hymne 

 , hymne du révérend  parue en 1763 ;
 , titre anglais  de , poème liturgique hébraïque.

Album 

 Rock of Ages, album de The Band sorti le  ;
 , album de Def Leppard sorti le  ;
 , DVD de Def Leppard sorti le  ;
 , album d'Amy Grant sorti le  ;

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 Rock of Ages, chanson du groupe britannique  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1973.

Autres 

 Rock of Ages, comédie musicale produite pour la première fois le  à  ;
 , festival de musique annuel à Calistoga (Californie).
 Rocks of Ages, un livre de 1999 sur la relation entre science et religion, du paléontologue Stephen Jay Gould.
 Phare du Rock of Ages (Rock of Ages Lighthouse), un phare américain sur le lac Supérieur, dans le Michigan.

Voir aussi